Szlovákia
 Cirókaófalu (korábban Sztarina, szlovákul: Starina), egykori község az Eperjesi kerület Szinnai járásában, 1980-ban területét elárasztották és Takcsányhoz csatolták
 Poprádófalu (1899-ig Sztarina, szlovákul: Starina), község az Eperjesi kerület Ólublói járásában